Ajkai kommun (ungerska: Ajkai kistérség) är en kommun i regionen Közép-Dunántúl i provinsen Veszprém i Ungern. Huvudorten i kommunen är Ajka.

Orter i Ajkai kommun